Кампа́ния по возрожде́нию языка́ ма́ори — совокупность мер по продвижению языка маори и пропагандированию его использования. Проводится преимущественно в Новой Зеландии, а также в местах проживания диаспоры — Лондоне, Мельбурне и других. Целью движения является увеличение использования языка маори в семьях, образовании, бизнесе и правительстве. Кампания считается частью движения . Роль языка маори в образовании регулируется законом об образовании 1989 года.

До Второй мировой войны (1939—1945) у большинства маори национальный язык был первым, а к 1980-му году менее 20 % маори имели достаточно высокий уровень языка, чтобы классифицироваться как носители. Причинами этого являются переход на английский в школах, урбанизация, снизившая частоту контактов с членами расширенной семьи (а старшее поколение всегда играло большую роль в жизни маори). Многие маори не говорят на своём языке дома, в результате чего появились семьи не говорящих на национальном языке маори.

Вожди маори со временем начали обращать внимание на проблему потери языка и инициировали несколько программ по его восстановлению, например, начавшаяся в 1982 году программа обучения дошкольников погружением в языковую среду «Языковое гнездо» . В конце того же десятилетия открылись школы с погружением в языковую среду —  .

Неделя языка маори 
С 1975 года правительством Новой Зеландии проводится Неделя языка маори , направленная на поощрение изучения и поддержку языка маори.

Закон о языке маори и Комиссия по языку маори 
В 1987 году был принят Закон о языке маори , давший ему статус государственного языка. С этих пор люди, владеющие маори, могут пользоваться им в государственных структурах, к примеру, в суде (вне зависимости от того, владеют ли они при этом английским). Наряду с принятием Закона была создана Комиссия по языку маори , которая занимается развитием языка, а также является языковым регулятором.

Языковое гнездо 
Языковое гнездо  — подход к обучению языкам, разработанный на основе культурных принципов маори. Внимание в нём направлено на детей, которых обучают старшие. Первое такое «гнездо» было создано в  в 1982 году. Данная концепция была адаптирована и для других языков.

Дети от рождения до шести лет (время поступления в школу) проводят время с пожилыми маори, играя, молясь, говоря и слыша исключительно язык маори. Языковое гнездо может находиться где угодно, включая традиционные здания мараэ.

Политика 
Партия маори часто включает увеличение роли языка маори в предвыборные кампании; в 2011 году предлагалось обязать все средние школы предоставлять возможность изучать язык маори всем ученикам.

См. также 
 Комиссия по языку маори
 Закон о языке маори (1987)

Примечания

Ссылки 
 http://www.kohanga.ac.nz/ 
 http://www.ahapunanaleo.org/ 
 Новозеландский Open Education Act 1989
 Revitalising Te Reo Māori — a language activist reflects on how far we have come

Социолингвистика
Язык маори
Образование в Новой Зеландии
Языковая политика
Возрождение языков